Gies ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Gies (* 1966), deutsche Filmeditorin
 Elisabeth Gies (1930–2012), deutsche Weinkönigin
 Emil Gies (1872–1937), deutscher Maler und Zeichner
 Gerd Gies (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Hajo Gies (* 1945), deutscher Regisseur
 Hans-Peter Gies (* 1947), deutscher Leichtathlet
 Heinrich Gies (1912–1973), deutscher Schauspieler und Theaterintendant
 Helmut Gies (* 1929), deutscher Unternehmer

 Holger Gies (* 1972), Physiker, Heisenberg-Professur für Theoretische Physik und Quantenfeldtheorie an der Universität Jena
 Jan Gies (1905–1993), niederländischer Widerstandskämpfer
 Jeroen Gies (* 1995), deutsch-niederländischer Fußballspieler
 Kurt Gies (1921–1943), deutscher Tennisspieler
 Ludwig Gies (1887–1966), deutscher Maler und Bildhauer
 Martin Gies (* 1951), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Miep Gies (1909–2010), niederländische Autorin und Widerstandskämpferin

 Reiner Gies (* 1963), deutscher Boxer
 Robert Gies (1904–1980), deutscher Politiker (SPD)
 Theodor Gies (1845–1912), deutscher Chirurg
 W. Gies (Maria Wilhelm Friedrich Gies; * 1945), deutscher Künstler
 William John Gies (1872–1956), US-amerikanischer Biochemiker und Zahnarzt
 Willy Gies (Wilhelm Gies; 1890–1931), deutscher Fußballspieler und -funktionär

Gies steht für:
 Gies Kerzen, ein deutscher Kerzenhersteller
 Gies oder Giesbach, Quellbach des Hundsbachs im bayerischen Kohlwald; siehe Hundsbach (Wondreb) #Verlauf

Siehe auch:
 Gis
 Gieß
 Giess